Chigi puede referirse a:
 Chigi, elemento de la arquitectura japonesa.
 Casa de Chigi, familia principesca romana de origen sienés.
 Codex Chigi o Códice de Chigi, manuscrito de música originario de Flandes.
 Palazzo o Palacio Chigi, palacio histórico situado en el centro de Roma, Italia.
 Palacio Chigi-Odescalchi, edificio histórico situado en la Piazza Santi Apostoli en el centro de Roma.